Barweiler (Ahrweiler), Duitsland
 Bärweiler (Bad Kreuznach), Duitsland